Warmerdam ist der Familienname folgender Personen:

 Alex van Warmerdam (* 1952), niederländischer Regisseur
 Cornelius Warmerdam (1915–2001), US-amerikanischer Stabhochspringer
 Donny Warmerdam (* 2002), niederländischer Fußballspieler
 Marijke van Warmerdam (* 1959), niederländische Künstlerin und Hochschullehrerin